Latirus är ett släkte av snäckor. Latirus ingår i familjen Fasciolariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Latirus